Floreale è:
 ciò che è relativo ai fiori
da cui Stile floreale (o Art Nouveau) nell'arte;
 ciò che è relativo alla dea Flora
da cui il nome del flamine floreale;
 un'altra denominazione del mese di fiorile del calendario rivoluzionario francese.